Натуральне число 1834
 1834 рік до нашої ери
 1834 рік нашої ери